Лу́ций Корне́лий Сципио́н Азиа́тский () — имя нескольких древних римлян: Луций Корнелий Сципион Азиатский — консул 190 года до н. э.;
 Луций Корнелий Сципион Азиатский — консул 83 года до н. э.;
 Луций Корнелий Сципион Азиатский Эмилиан — предполагаемый легат в 77 году до н. э., приёмный сын предыдущего.

См. также 
 Сципионы
 Луций Корнелий Сципион

Корнелии Сципионы